Pipitz ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Pipitz (1815–1899), österreichischer Schriftsteller und Journalist 
 Josef von Pipitz (1798–1877), österreichischer Bankfachmann